Le mot zéro provient de l'arabe ṣīfr pour « vide », passé en latin médiéval sous la forme zephirum, puis en italien zefiro et zero.

Il désigne en mathématiques le chiffre puis le nombre 0, à partir duquel un certain nombre de syntagmes et d'expressions se sont formées :
 zéro d'une fonction, en mathématiques, une valeur en laquelle cette fonction s'annule ;
 une obligation à coupon zéro, en finance, un titre dont la rémunération, constituée exclusivement par l'écart entre son prix d'émission et son prix de remboursement ;
 zéro absolu, en physique, la température la plus basse possible en théorie ;
 zéro barré, en typographie, un symbole utilisé en informatique pour différencier le chiffre « 0 » et la lettre « O » ;
 zéro hydrographique, en géographie, zéro des cartes ou niveau zéro, la référence de niveau pour les mesures de profondeur en mer ;
 année zéro, en astronomie, l'année qui précède l'année 1 (cette année n'existe pas dans les calendriers historiques)

Art

Art contemporain 
 ZERO, un mouvement artistique international fondé par Heinz Mack et Otto Piene

Cinéma 
 , un film de Giulietto Chiesa sorti en 2007
 Zero, un film polonais de Pawel Borowski sorti en 2009
 Zéro, un film marocain de Nour-Eddine Lakhmari sorti en 2012
 Zero, un film hongrois de Gyula Nemes sorti en 2015
 Zero, un film d'amour indien, dirigé par Aanand L. Rai, sorti en 2018

Littérature et bande dessinée 
 Zéro, un roman policier de Stanislas-André Steeman, paru en 1932
 Zero, un manga de Kei Tōme paru en 1999
 Zero, un manhwa de Lim Dall-young et Park Sung-woo
 Zéro, ou les cinq vies d'Aémer, un roman de l'écrivain français Denis Guedj, paru en 2005
 Zéro, un roman de Marc Elsberg paru en 2014

Musique 
 Zero, un single des Smashing Pumpkins sorti en 1996
 Zëro, un groupe de musique noise rock/post-punk formé en 2006
 Zero, une chanson de Chris Brown sortie en 2015
 Zero, un single d'Imagine Dragons sorti en 2018 pour le film d'animation de Disney Ralph 2.0

Personnages 
 Zero, personnage principal de l'anime Code Geass
 Zéro Janvier, l’homme d’affaires politicien de la comédie musicale Starmania

Aviation 
 Zéro, le surnom du Mitsubishi A6M, un avion de chasse japonais de la Seconde Guerre mondiale.

Automobile 
 Zero Motorcycles, constructeur américain de motos électriques.

Jeux 
 Zero, un jeu de cartes créé par Reiner Knizia en 1998
 Zero, un protagoniste de la série Mega Man X et Mega Man Zero

Presse 
 Zéro, un journal dirigé par Jean Novi dans les années 1950
 Zero, un magazine gay espagnol créé en 1998

Personnalités 
 Zero Freitas, (vers 1955-), homme d'affaires brésilien
 Karl Zéro, le pseudonyme de Marc Tellenne, animateur français de télévision

Toponyme 
 Zero, un fleuve de Vénétie en Italie

0
Homonymie de titre